Centro de Pesquisas Folclóricas, ou simplesmente CPF, é um tipo específico de entidade tradicionalista gaúcha ligada ao MTG, que assemelhasse a estrutura básica de um CTG.

Tradições e folclore do Rio Grande do Sul